Blynn ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Blynn (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Sharon Blynn (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin